Konzentrationszone bezeichnet:
 in der Dünnschichtchromatographie eine Zone mit besonders geringer Adsorption, siehe Dünnschichtchromatographie#Probenauftrag
 Konzentrationszone (Windenergieanlagen)